Нуево Аматенанго има више значења:

 Нуево Аматенанго (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Аматенанго, Трес Табернас (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику